Desmanthus är ett släkte av svampdjur. Desmanthus ingår i familjen Desmanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Desmanthus är även ett släkte i familjen ärtväxter i riket växter. Bilderna i denna artikel och länkarna till Commons och Wikispecies hör till växtsläktet. Se Lista över ärtväxternas släkten.

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Desmanthus